Vrijheidsbrug (Boedapest)
Vrijheidsbrug (Novi Sad)
Ponte della Libertà in Venetië